Hymenopodidae — семейство насекомых из  богомоловых (Mantodea).

Встречаются в Азии и Африке.
Проторакс в несколько раз длиннее своей ширины. На передних бёдрах расположен ряд чередующихся длинных и коротких вентромедиальных шипиков. Вентролатеральные шипы передних голеней сближенные и налегающие друг на друга.

Классификация 
На февраль 2020 года в семейство включают следующие роды, объединённые в 6 подсемейств:

 Подсемейство Acromantinae
 Триба Acromantini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Otomantini
 
 
 
 
 Подсемейство Hymenopodinae
 Триба Anaxarchini
 
 
 
 
 
 Триба Hymenopodini
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Oxypilinae
 Триба Hestiasulini
 
 
 
 
 
 Триба Oxypilini
 
 
 
 
 
 Подсемейство Phyllocraniinae
 
 
 Подсемейство Phyllothelyinae
 
 
 Подсемейство Sibyllinae
 
 
 

Четыре рода, ранее относимых к этому семейству, выделены в семейство Galinthiadidae: Congoharpax, Galinthias, Harpagomantis, Pseudoharpax.

См. также 
 Phyllocrania paradoxa
 Pseudocreobotra ocellata

Примечания